Llista d'asteroides del 114.001 al 115.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 114001–114100 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 114101–114200 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 114201–114300 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 114301–114400 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 114401–114500 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 114501–114600 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 114601–114700 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 114701–114800 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 114801–114900 [ modifica]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 114901–115000 [ modifica]